Гейнице (), бывш. Хайндорф () — город на севере Чешской Республики, в районе Либерец Либерецкого края.

История 
Первые письменные упоминания о населённом пункте относятся к 1211 году.

География 
Расположен в котловине близ северных склонов Йизерских гор, на высоте от 350 до 400 м над уровнем моря. Через город протекает река Смеда (правый приток реки Ныса-Лужицка).

Население

Примечания

Ссылка 
 Официальный сайт города 

Города Либерецкого края